Une sensation désigne :
 En psychologie, une étape de la perception, voir : sensation ;
 En philosophie, l'emploi de sensation recouvre plusieurs définitions ; 
 Dans le bouddhisme, la sensation, vedana, est l'un des cinq agrégats qui constituent ce que l'on prend pour une personne. 

Sensation peut faire référence à :
 Sensation, un poème d'Arthur Rimbaud ; 
 Sensation, une exposition  qui présentait des œuvres de la collection d'art contemporain de Charles Saatchi ;    
 Sensation, un festival de musique électronique, organisée par ID&T ;
 Sensation, une chanson du groupe britannique The Who sortie en 1969 ;
 Sensation !, un roman écrit par Evelyn Waugh ;
 Plusieurs ouvrages du chef-pâtissier Philippe Conticini :
Sensations Nutella, Éditions Marabout, Paris, 2005
Sensations : 288 recettes de pâtisserie, Éditions de La Martinière, Paris, 2009
Sensations Choux, Éditions de La Martinière, Paris, 2014

Certaines expressions modifient le sens de sensation :
 Sensation forte renvoie à certaines émotions ;
 Faire sensation signifie triompher, être exceptionnel, comme le dérivé sensationnel ;
 Avoir la sensation de peut signifier "penser que".